Babynci – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie borodziańskim 
 Babynci – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie pohrebyszczenskim

 Babińce (ukr. Babynci) – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim
 Urożajne (do 1964 r. Babińce, ukr. Babynci) – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim

Przypisy